Гурт — термін, що може означати:

 Гурт (у загальному значенні) — зібрання, скупчення людей на протилежність одній людині; група людей, що перебувають близько один від одного; сукупність осіб, об'єднаних спільною метою, певними ознаками, властивостями.
 Гурт, музична група — музичний колектив, невеликий інструментальний або музичний ансамбль, що виконує естрадну музику; колектив людей, об'єднаних спільною метою і роботою, що так чи інакше пов'язані з музикою.
 Гурт у нумізматиці — бічна поверхня монети, медалі, її ребро, розділяє аверс та реверс.
 Гурт в архітектурі — ребро, смуга, пояс, що виступають на стіні будови.
 Гурт у торгівлі — велика партія товару; як правило товар, куплений у гуртового продавця і призначений для наступного перепродажу на роздріб чи дрібним гуртом.
 Гурт у тваринництві — стадо великої рогатої худоби або взагалі група однорідних свійських тварин, об'єднаних з певною господарською метою; група птахів, що разом літають, ходять і т. ін.
 ГУРТ — Гігантський український радіотелескоп.
 ГУРТ — ресурсний центр.

Див. також 
 Гуртом — український інтернет-портал.

Джерела